Nederlandse personen 
 Arne Weverling, VVD-politicus
 Aukelien Weverling, schrijfster